Лубна може бити:

 Лубна (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Лубна (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лубна (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република